Hadschieff ist der Familienname von:

 Julian Hadschieff, ehemaliger österreichischer Skiläufer und Paralympicsteilnehmer und Manager.
 Michael Hadschieff (* 1963), ehemaliger österreichischer Eisschnellläufer und Olympiamedaillengewinner, der Bruder von Julian.